Жайык — название нескольких топонимов в Казахстане:

Сёла 
 Жайык (быв. Феофаново) — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Жайык — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.

Городище 
 Жайык — городище в окрестностях Уральска

См. также  
 Жайык — казахское название реки Урал.